El término Krok puede hacer referencia a:

 Krok, gobernante mítico de Bohemia;
 Krok, territorio no incorporado de Wisconsin, Estados Unidos;
 Matthew Krok (n. 1983), actor australiano;
 Morris Krok (1931–2005), escritor sudafricano;
 el asteroide (3102) Krok;
 la abreviatura botánica para Thorgny Ossian Bolivar Napoleon Krok.